Робе́рт Французький, власне Робе́р Французький () :

 Роберт Сильний (бл. 820 — 866) — родоначальник династії Робертинів; прадід короля Гуго Капета, через прізвисько якого династія отримала назву Капетингів.
 Роберт I (король Франції) (бл. 865 — 923) — король Франції (922 — 923), молодший син Роберта Сильного.
 Роберт II (король Франції) (972 — 1031) — король Франції (996 — 1031).
 Роберт I (герцог Бургундії) (1011 — 1076) — герцог Бургундії (з 1032), син короля Франції Роберта II Благочестивого.
 Роберт I де Дро (бл.1125 — 1188) — граф де Дро, 5-й син короля Людовика VI Товстого.
 Роберт де Клермон (1256 — 1317) — французький принц крові, граф де Клермон-ан-Бовезі (з 1269, 6-й син Людовика IX Святого.